Взрывы в Бангкоке в канун Нового года (2006) — произошли 31 декабря 2006 и 1 января 2007, во время празднеств в канун Нового года в Бангкоке, Таиланд.

События 

Четыре взрыва произошли почти одновременно в различных частях города в пределах 18:00 по местному времени (11:00 UTC), сопровождаемые несколькими большими взрывами в течение следующих 90 минут. После полуночи произошли ещё два взрыва. Всего в течение новогодней ночи сообщили о восьми взрывах.

На 1 января 2007, три человека были найдены мертвыми и более 38 ранеными. Ещё одна бомба, была задействована в кинотеатре, но, во избежание тотальной паники, власти предпочли сообщить о ней позже. Следующим утром бомба взорвалась в мечети в Чиангмае, в самом крупном городе в северном Таиланде.

См. также 
 Война в Южном Таиланде
 Взрывы в Южном Таиланде (2007)

Источники 

Террористические акты, совершённые в Таиланде
Террористические акты 2006 года
2006 год в Таиланде
Террористические акты 2007 года
2007 год в Таиланде
События 31 декабря
События 1 января
Декабрь 2006 года
Январь 2007 года